Amidah kan syfta på:

 Amida (bön) - enjudisk bön, som beds i någon form flera gånger om dagen, även transskriberad Amidah
 Amitabha - en buddha känd som Amidah i Kina och Japan

Se även
 Det rena landet